Jméno a příjmení Robert Klein se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Robert Klein (filosof) – rumunský filosof (1918–1967)
 Robert Klein (gymnasta) – německý gymnasta (* 1925)
 Robert Klein (herec) – americký herec (* 1942)
 Robert Klein (politik) – československý politik (1885–1941)